Der Peugeot 2008 II ist ein Kompakt-SUV der zum französischen PSA-Konzern gehörenden Marke Peugeot. Erstmals wird mit dem e-2008 ein SUV von Peugeot auch batterieelektrisch angetrieben.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Nachfolgemodell des Peugeot 2008 I am 19. Juni 2019. Seit Ende November 2019 wird der Fünfsitzer verkauft. Die Markteinführung erfolgte am 25. Januar 2020. Produziert wird der 2008 II im spanischen Vigo und im chinesischen Wuhan.

Nach dem Peugeot 208 II ist der 2008 II das zweite Peugeot-Modell, das auf der Ende 2018 mit dem DS 3 Crossback eingeführten Common Modular Platform (CMP) des PSA-Konzerns aufbaut. Äußerlich ähnelt das SUV den größeren Peugeot 3008 und Peugeot 5008. Am unteren Ende der Motorhaube ist – ähnlich wie beim Peugeot 508 II – die Modellbezeichnung angebracht.

Sicherheit 
Im Sommer 2019 wurde die zweite Generation des 2008 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Wagen vier von fünf möglichen Sternen. Da für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde das SUV zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt es fünf von fünf Sternen.

Technische Daten 
Drei Antriebsvarianten in zunächst sechs Leistungsstufen stehen für die zweite Generation des 2008 zur Auswahl: ein 1,2-Liter-Ottomotor, bei dem es sich um den mehrfach ausgezeichneten Puretech-Dreizylindermotor handelt, ein 1,5-Liter-Dieselmotor und ein  starker Elektromotor. Die Elektroversion verfügt über einen 50-kWh-Akku, der eine Reichweite nach WLTP von bis zu 342 km ermöglichen soll. Alle Antriebsvarianten sind auch im DS 3 Crossback verfügbar.

Messwerte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen in Deutschland 

2020 waren von 7.926 Einheiten 695 mit Dieselantrieb (9 %) und 1.197 mit Elektroantrieb (15 %).

2021 waren von 10.679 Einheiten 1.565 mit Dieselantrieb (15 %) und 4.101 mit Elektroantrieb (38 %).

2022 waren von 9.070 Einheiten 892 mit Dieselantrieb (10 %) und 5.425 mit Elektroantrieb (60 %).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

2008 II
Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell